Понятие, которое имеет несколько значений:

 Белая эмиграция
 Русская диаспора
 Русское зарубежье (кинофестиваль)
 Русское зарубежье (библиотека-фонд)